Der Wettbewerb im Superleichtgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 6. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 48 kg. Olympiasieger wurde die Argentinierin Paula Pareto vor Jeong Bo-kyeong aus Südkorea. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Ami Kondo aus Japan und die Kasachin Galbadrachyn Otgontsetseg.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Superleichtgewicht Frauen

Superleichtgewicht Frauen